Osoby
 Arnold („Arnt, Arnd”) Hecht (Hechtes, Heket, Heked, Hecke) (ur. ok. 1360–1411), burmistrzem Gdańska, zabitym za próbę zrzucenia zwierzchnictwa krzyżackiego nad miastem
 Ben Hecht (1894–1964), amerykański scenarzysta, reżyser, producent, dramaturg, powieściopisarz
 Bernard Hecht (1917–1999), francuski reżyser i scenarzysta
 Edward Hecht (1889-1940), kapitan piechoty Wojska Polskiego
 Gina Hecht (ur. 1953), amerykańska aktorka
 Hans-Joachim Hecht, niemiecki szachista
 Jessica Hecht (ur. 1965), amerykańska aktorka
 Jochen Hecht (ur. 1977), niemiecki hokeista
 Józef Hecht (1891-1951), polski grafik pochodzenia żydowskiego
 Ladislav Hecht (1909–2004)
 Michael Howard (ur. 1941), polityk brytyjski
 Paul Hecht (ur. 1941), brytyjski aktor
 Raymond Hecht (ur. 1968), niemiecki lekkoatleta specjalizujący się w rzucie oszczepem

 Inne
 Hecht, pocisk kierowany
 Hecht, typ okrętów podwodnych
 (10484) Hecht (1983 WM), planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce
 Muzeum Hecht (muzeum Reuben i Edith Hechtów)